Aleandro Rosi (1987), een Italiaanse betaald voetballer
 Francesco Rosi (1922-2015), een Italiaans neorealistisch filmregisseur en scenarioschrijver
 Gianfranco Rosi (1964), een Italiaans-Amerikaans filmregisseur
 Il Rosi, een plaats in de Italiaanse gemeente Campi Bisenzio